Gorges (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Gorges (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Gorges (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia